Аскер Джафарович Измайлов (Исмаилов) (, 1 апреля 1905, Тифлис — 13 ноября 1983) — азербайджанский советский кинооператор-постановщик игрового и документального кино, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1964).

Биография 
В 1928 году поступил в Высший художественно-технический институт в Москве. Два года спустя был переведен и в 1936 году окончил операторский факультет ВГИКа. Вернулся в Баку.

Дебютировал в 1936 фильмом «Алмас». Работал на Бакинской киностудии.

Избранная фильмография 
 1932 — Директивный бант (совместно с М. Мустафаевым, Азерфильм)
 1936 — Алмас (совместно с И. Фроловым, Азгоскино)
 1939 — Крестьяне (совместно с Д. Фельдманом, Азерфильм)
 1941 — Сабухи (совместно с Д. Фельдманом, Бакинская киностудия)
 1942 — Сувенир (короткометражный, Бакинская киностудия)
 1943 — Одна семья (совместно с Али-Сэттаром Атакшиевым и Т. Лебешевым, Бакинская киностудия)
 1955 — Бахтияр / Любимая песня Бакинская киностудия)
 1956 — Чëрные скалы (совместно с Х. Бабаевым, Бакинская киностудия)
 1958 — Тени ползут (Азербайджанфильм)
 1960 — Незаконный заработок (короткометражный, Азербайджанфильм)
 1961 — Странная история (короткометражный, Азербайджанфильм)
 1970 — Под палящим солнцем (Узбекфильм)
 1971 — Порыв (Узбекфильм)
 1972 — Навстречу тебе (Узбекфильм)

Снял также несколько хроникально-документальных фильмов.

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь/Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др.- М.: Сов. энциклопедия, 1987.

Заслуженные деятели искусств Азербайджанской ССР
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Азербайджанфильм
Родившиеся в Тбилиси